Hertz kan syfta på:

 Hertz – den härledda SI-enheten för frekvens
 Hertz Corporation – ett amerikanskt biluthyrningsföretag
 Franck-Hertz försök – ett fysikexperiment
 50 Hertz – en svensk bitpopgrupp
 Hertz Bay Hill Classic – en professionell golftävling på den amerikanska PGA-touren
 Hertz (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Se även 
 Herz